Нью-Ютрект-авеню / 62-я улица () — один из пересадочных узлов Нью-Йоркского метро, в его состав входят наземная и эстакадная станции.  Узел находится в Бруклине, в округах Бенсонхарст и Боро-парк, на пересечении Нью-Ютрект авеню и 62-й улицы.

До постройки нынешних линий метро, в 1920-х годах на этом месте был железнодорожный узел, именующийся Bath Junction. Между линиями были съезды, разобранные во время строительства метрополитена.

Платформы линии Си-Бич, Би-эм-ти 

Станция наземная, расположена на четырёхпутной линии и представлена двумя боковыми платформами, обслуживающими только внешние (локальные) пути. Два центральных экспресс-пути не используются для маршрутного движения поездов, и за всю историю подземки использовались только в 1967 — 1968 годах часпиковым суперэкспрессом NX. Западный экспресс-путь разобран на некоторых участках и отключён от линии, поэтому линия фактически является трёхпутной, а восточный экспресс-путь может использоваться для движения в обоих направлениях. С обоих концов станция расположена в тоннелях (под путепроводами). В западной части станции платфоры несколько шире.

С западного конца станции расположен переход на соседнюю станцию пересадочного узла. Там же расположен основной выход со станции. Ещё один выход расположен с восточного конца платформ. Он представлен только полноростовыми турникетами, хотя раньше тоже был основным. Этот выход приводит к перекрёстку 15-й авеню с 63-й улицей. Первый выход включён в список национальных исторических мест в 2005 году.

Платформы линии Уэст-Энд, Би-эм-ти 

Станция расположена на трехпутном участке линии и представлена двумя островными платформами. Поезда используют только внешние (локальные) пути, центральный экспресс-путь не используется для маршрутного движения поездов. Открыта 15 сентября 1916 года, является эстакадной. В октябре 2010 года станция была реконструирована.

Станция имеет два выхода. Оба выхода представлены мезонином и лестницами. Круглосуточный (основной) выход приводит к 62-й улице, предоставляя также пересадку на соседнюю станцию пересадочного узла. Второй выход приводит на 60-ю улицу и представлен только полноростовыми турникетами. Раньше этот выход работал круглосуточно. Второй выход был запечатлен в киноиндустрии: здесь происходит финальная сцена фильма Французский связной.

Соседние станции

Примечания

Ссылки 
 Sea Beach Line|New Utrecht Avenue
 West End Line|62nd Street
 Station Reporter — 62nd Street/New Utrecht Avenue Complex
 The Subway Nut — New Utrecht Avenue Pictures 
 62nd Street entrance from Google Maps Street View 
 60th Street entrance from Google Maps Street View 
 15th Avenue entrance from Google Maps Street View